

Enologia
 Soave – vino bianco DOC

Geografia

 Soave – comune della provincia di Verona
 Soave – frazione di Porto Mantovano in provincia di Mantova

Persone
 Francesco Soave – filosofo svizzero
 Franco Soave – chirurgo italiano